El término Amós, Amos o AMOS puede referirse a:

Nomenclatura 
 Amós, profeta de Israel del 
 Libro de Amós, libro bíblico del Tanaj y del Antiguo Testamento.
 Amós, nombre propio de varón.

Tecnología 
 AMOS, familia de satélites de comunicaciones israelíes.
 AMOS, torreta automática de mortero de fabricación sueca-finlandesa.
 AMOS, lenguaje de programación.
 AMOS, Sociedad Australiana de Meteorología y Oceanografía.

Lugares 
 Amos, ciudad de Quebec, Canadá.
 Amos, Región perteneciente al estado de California, Estados Unidos.
 Amos, Región perteneciente al estado de Kentucky, Estados Unidos.
 Amos, Región perteneciente al estado de Misuri, Estados Unidos.
 Amos, antigua ciudad de Caria, Asia Menor.

Otros 
 Amos, película estadounidense de 1985.